Il singolare  dell'Open de Rennes 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alejandro Falla era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marc Gicquel ha battuto in finale Stéphane Bohli 7–6(6), 4–6, 6–1.

Teste di serie

  Arnaud Clément (quarti di finale)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Stéphane Robert (primo turno)
  Björn Phau (quarti di finale)

 Stéphane Bohli (finale)
 David Guez (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open de Rennes 2010